Міжконтинентальний кубок з футболу 1974 — 15-й розіграш турніру. Матчі відбулись 12 березня і 10 квітня 1975 року між фіналістом Кубка європейських чемпіонів 1973—1974 іспанським «Атлетіко» та переможцем Кубка Лібертадорес 1974 аргентинським «Індепендьєнте». За підсумками обох ігор титул володаря Міжконтинентального кубка вперше здобув «Атлетіко».

Особливості 
Переможець Кубка європейських чемпіонів 1973—1974 німецька «Баварія» відмовилася від участі у турнірі.

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Див. також 
 Кубок європейських чемпіонів 1973—1974
 Кубок Лібертадорес 1974

Примітки

Посилання 
 Міжконтинентальний кубок 1974 на rsssf 

1975 у футболі
1974
Березень 1975
Квітень 1975